

Semifinais
HJK Helsinki 1-1 HIFK Helsinki

ÅIFK Turku 1-2 Reipas Viipuri

replay
HJK Helsinki 2-1 HIFK Helsinki

Final
 HJK Helsinki 1-0 Reipas Viipuri

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol